Sciades är ett släkte av fiskar. Sciades ingår i familjen Ariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Sciades